Draginac (okręg maczwański)
 Draginac (okręg pirocki)